Lan Krabue (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kamphaeng Phet, Thailanda, cu o populație de 41.297 de locuitori și o suprafață de 359,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 67 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kamphaeng Phet